Le diocèse de Pontoise , compte 38 paroisse dont certaine dépendent de regroupement paroissiale.

Liste des paroisses 

 Secteur pastoral Vexin Ouest
 Secteur Pastoral de Marines
 Paroisse de Nesles-la-Vallée
 Paroisse de Valmondois
 Paroisse d'Arronville
 Paroisse d'Hérouville
 Paroisse de Butry-sur-Oise
 Paroisse d'Auvers-sur-Oise
 Paroisse d'Ennery
 Paroisse de Pontoise
 Paroisse de Cergy
 Groupement paroissial de Menucourt
 Groupement paroissial de l'Hautil
 Paroisse d'Éragny-sur-Oise
 Paroisse d'Herblay
 Paroisse de Montigny-lès-Cormeilles
 Paroisse de Pierrelaye
 Groupement paroissial Taverny-Beauchamp-Bessancourt
 Paroisse de Saint-Leu-la-Forêt
 Paroisse de Saint-Ouen-l'Aumône
 Ensemble paroissial catholique de Méry Sur Oise, Mériel, Frépillon, Villiers-Adam
 Groupement paroissial Isle-Adam, Parmain, Jouy-le-Comte
 Paroisse de Montsoult
 Paroisses : Bouffémont, Bethemont et Chauvry
 Paroisse du Plessis-Bouchard
 Paroisse de Franconville
 Paroisse de Cormeilles-en-Parisis
 Paroisse St Jean-Marie Vianney d'Argenteuil
 Paroisse de Sannois
 Paroisse d'Ermont
 St-Prix (Groupement paroissial d'Eaubonne...)
 Paroisse de Margency
 Groupement paroissial Soisy - Andilly
 Paroisse de Saint-Gratien
 Paroisse de Dreuil-la-Barre
 Paroisse de Montmagny
 Paroisse de Montmorency
 Groupement paroissial de Saint-Brice-sous-Forêt
 Paroisse de Sarcelles
 Paroisse de Garges-lès-Gonesse
 Paroisse de Gonesse
 Groupement de Goussainville - Le Thillay - Fontenay - Vaud'Herland
 Paroisse de Roissy-en-France 
 Groupement Paroissial de Fosses, Survilliers, Saint-Witz, Vemars
 Paroisse de Luzarches
 Paroisse de Belloy-enFrance
 Paroisse de Viarmes
 Paroisse de Domont

Notes et références

Article connexe 
 Diocèse de Pontoise
 Vexin français
 Val-d'Oise

Lien externe 
 https://www.catholique95.fr/

Paroisse en France
Val-d'Oise
Catholicisme en France
Diocèse catholique